

Personnalités 

 André Lallemand (1904 - 1978) astronome français
 Catherine Lallemand (née en 1979), athlète belge
 Charles Lallemand (1857 - 1938) géophysicien français
 Claude Lallemand, réalisateur français
 François Antoine Lallemand dit Charles Lallemand (1774-1839) général français, frère ainé d'Henri Dominique
 Henri Dominique Lallemand (1777 - 1823) général français, frère cadet de François Antoine
 Henri Lallemand (1809 - 1892) peintre belge
 Jean C. Lallemand (1898-1987) Industriel, philanthrope et mécène québécois
 Jean de Lallemand (1470 - 1560), secrétaire et conseiller de Charles Quint
 Jean Lallemand (1773-1838), homme politique français 
 Jean-Baptiste Lallemand (ou Lallemant) (1716 - 1803), peintre français
 Jean-Sébastien Lallemand, dit Séba Lallemand (né en 1973), artiste peintre et réalisateur français
 Jean-Yves Lallemand, scientifique français
 Joseph Theodore Gabriel comte de Lallemand de Waites (1741-1794), général de brigade français 
 Loïc Lallemand, monteur français
 Luc Lallemand (1966), homme d'affaires belge
 Orphis Léon Lallemand (1817 - 1893) général français
 Pierre Lallemant, décédé le , recteur puis chancelier de l'Université de Paris, prieur de Sainte-Geneviève
 Philippe Lallemand (1636 - 1716), peintre français
 Prosper Joseph Lallemand (1876-1968), général de brigade français
 Roger Lallemand, (1932 - 2016), homme politique belge
 Roza Lallemand (1961-2008), joueuse d'échecs française, grand maître international féminin
 Yvon Lallemand (1948-2011), écrivain et peintre français

 Pierre Lalemand (1855-1941), homme politique belge

Toponymie 
 Lallemand est le nom d'un cratère lunaire situé à l'extrême ouest de la face visible de la Lune, baptisé en l'honneur de l'astronome français André Lallemand.

Voir aussi 
  : page d'homonymie
  : page d'homonymie

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain

en:Lallemand